Езанвил може да се односи на:

 Езанвил (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Езанвил (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе